Luka Nicola Tudor Bakulić (Santiago, 21 de fevereiro de 1969) é um ex-futebolista chileno.

Carreira 
Luka Tudor representou a Seleção Chilena de Futebol nas Copa América de 1989.

Ligações externas
 Perifl de Luka Tudor no site do National Football Teams

Nascidos em 1969
Naturais de Santiago (Chile)
Futebolistas do Chile
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo
Futebolistas do Club Deportivo Universidad Católica
Futebolistas do Centre d'Esports Sabadell Futbol Club
Futebolistas do Club Atlético Newell's Old Boys
Jogadores da Seleção Chilena de Futebol
Jogadores da Copa América de 1989